M89 может обозначать:

 M89 — галактика в созвездии Дева.
 TEI M89-SR — израильская снайперская винтовка
 M89 — в генетике человека мутация, определяющая Y-ДНК гаплогруппу F